Der Begriff Amt Steinheim bezeichnet:
 Amt Steinheim (Hessen), ein historisches Amt im Kurfürstentum Mainz
 Amt Steinheim (Westfalen), ein historisches Amt in Westfalen